La saison 2012-2013 de l'US Boulogne, club de football français, voit le club évoluer en National.

Avant-saison

Objectif du club

Transferts

Préparation d'avant-saison

Compétitions

Championnat 

La saison 2012-2013 de National est la seizième édition du championnat de France de football National. Le troisième niveau du championnat oppose vingt clubs français en une série de trente-huit rencontres jouées durant la saison de football. Lors de cette saison, l'US Boulogne sera notamment opposé aux deux autres relégués du dernier championnat de Ligue 2: le FC Metz et l'Amiens SC. Lors du premier match de championnat, l'US Boulogne s'incline deux buts à un sur la pelouse du FC Metz. La seconde journée se clôture quant à elle par la première victoire de la saison pour l'US Boulogne en match officiel. Ils s'imposent 1-0 à domicile face à Luzenac. Lors de la troisième journée, l'USBCO se déplace à Quevilly, le finaliste déchu de la dernière coupe de France de football. Boulogne fait match nul: deux buts partout. Le , à l'occasion de la quatrième journée, l'USBCO s'incline à domicile face à Créteil. Sur la pelouse d'Uzès Pont du Gard, Boulogne réalise sont second match nul de la saison : 1-1.

Classement final et statistiques

Coupe de France 

La coupe de France 2012-2013 est la  de la coupe de France, une compétition à élimination directe mettant aux prises les clubs de football amateurs et professionnels à travers la France métropolitaine et les DOM-TOM. Elle est organisée par la FFF et ses ligues régionales.

Coupe de la ligue 

La Coupe de la Ligue 2012-2013 est la  de la Coupe de la Ligue, compétition à élimination directe organisée par la Ligue de football professionnel (LFP) depuis 1994, qui rassemble uniquement les clubs professionnels de Ligue 1, Ligue 2 et National.

Matchs officiels de la saison

Joueurs et encadrement technique

Encadrement technique

Effectif professionnel

Statistiques individuelles

Aspects juridiques et économiques

Structure juridique et organigramme

Éléments comptables

Équipementiers et sponsors

Affluence et couverture médiatique

Affluence

Couverture médiatique

Autres équipes

Équipe réserve

Annexes 
Notes

Références

Feuilles de matchs

Navigation 

Saison de l'US Boulogne
Boulogne
Union sportive Boulogne Côte d'Opale